Чистое Озеро — название населённых пунктов в России:

 Чистое Озеро — посёлок в Венгеровском районе Новосибирской области.
 Чистое Озеро — деревня в Лаишевском районе Республики Татарстан.